Číměř est un toponyme qui peut désigner :

Číměř, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Číměř, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie